De Tsjechische voetbalclub FK Jablonec speelt sinds 1997 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Europese duels 

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Jablonec

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 26.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Resultaten

Aantal

Clubs waar FK Jablonec tegen speelde 

FK Jablonec
Jablonec, FK